Léon Gauthier peut désigner :
 Léon Gautier (1832-1897), historien français ;
 Léon Gautier (1848-1933), député français ;
 Léon Gauthier (1862-1949), arabisant et universitaire français d'Algérie ;
  (1912-2003), prélat vieux-catholique suisse ;
 Léon Gaultier (1915-1997), collaborateur français ;
 Léon Gautier (1922-), militaire français, commando des Forces françaises libres.

Voir aussi